Округ штата Трипура — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По данным на 2010 год, число округов равнялось четырём. Окружное деление было введено в 1970 году. Тогда было 3 округа. Округ Дхалай создан в 1995 году.

В 2012 году введено деление на 8 округов.

Список округов на 2010 год

Список округов на 2012 год 

 Агартала — Агартала
 Амбасса — Амбасса
 Белония — Белония
 Гомати — Удайпур
 Дхарманагар — Дхарманагар
 Кховаи — Кховаи
 Сипахиджала — Бисрамгандж
 Унакоти — Кайлашахар

Ссылки 

 Официальный сайт